Сокра́т ( — сохраняющий власть) — мужское имя греческого происхождения

Персоналии 
 Сократ (ок. 469 до н. э. — 399 до н. э.) — древнегреческий философ;
 Сократ (сын Сафона) — военачальник Александра Македонского;
 Сократ Хрест (вторая половина II века до н. э. — 90—88 до н. э.) — царь Вифинии;
 Сократ и Стефан (ум. 304) — архиепископы, мученики;
 Сократ Схоластик (ок. 380 — после 439) — византийский христианский историк греческого происхождения;
 Сократ Платонов (1949—1986) — вымышленная личность, коллективный псевдоним трёх авторов;
 Сократ (настоящее имя — Алексей Владимирович Сутуга, 1986—2020) — известный активист антифа в России.

Произведения искусства 
 Сократ (1877) — скульптура Марка Антокольского.
 «Сократ» (1918) — симфоническая драма в трёх действиях французского композитора Эрика Сати.
 Сократ (1922) — аллегорическая скульптура Константина Бранкузи, посвящённая Эрику Сати.
 «Сократ» (1971) — телефильм режиссёра Роберто Росселлини.
 «Беседы с Сократом» (1975) — пьеса Эдварда Радзинского.
 «Сократ» (1991) — телефильм режиссёра Виктора Соколова, по мотивам пьесы Максвелла Андерсона «Босоногий в Афинах».

Организации 
 «Сократ» — книжное издательство в Екатеринбурге.

Наука и техника 
 Сократ — российский студенческий космический спутник.

См. также 
 Сократес
 Сократеш
 SOCRATES